Iconoclast (Part 1: The Final Resistance) — п'ятий студійний альбом німецької металкор-групи Heaven Shall Burn. Альбом було випущено 28 січня 2008 року у Європі та 5 лютого у США через лейбл Century Media. Лімітована версія альбому містить DVD з відео до пісні «Counterweight», фото-галереєю та відео з цілим концертом з Wacken Open Air 2007. До пісні «Endzeit» було випущено промоційний сингл.

Композиції 
 «Awoken» — 1:29
 «Endzeit» — 4:18
 «Like a Thousand Suns» — 3:46
 «Murderers of the Murderers» — 3:55
 «Forlorn Skies» — 4:51
 «A Dying Ember» — 6:57
 «Joel» — 5:04
 «Quest for Resistance» — 4:51
 «Black Tears» (кавер Edge of Sanity) — 3:06
 «The Bombs of My Saviours» — 4:22
 «Against All Lies» — 5:09
 «The Disease» — 2:47
 «Equinox» — 3:10
 «Atonement» — 4:35

Бонусні трекі (японська версія) 
 «No One Will Shed a Tear» — 04:41
 «Downfall of Christ» (кавер Merauder) — 03:10

Альбоми Heaven Shall Burn